Еланчик — гидроним: названия рек и озёр в России и на Украине.

 Большой Еланчик и Еланчик — озёра в Миасском городском округе Челябинской области.
 Грузский Еланчик () — река в Донецкой области, впадает в Таганрогский залив Азовского моря.
 Мокрый Еланчик — река в Донецкой и Ростовской областях, впадает в Таганрогский залив Азовского моря.
 Сухой Еланчик () — река в Донецкой и Ростовской областях, правый приток Мокрого Еланчика.

Персоналии 
 Еланчик, Григорий Маркович (22 марта 1899—1981, Москва) — советский учёный-горняк, один из создателей отечественной горной механики.